La Coupe du monde de football des moins de 17 ans 2017 est la dix-septième édition de la Coupe du monde de football des moins de 17 ans et se déroule en Inde. Le pays organisateur a été choisi par le comité exécutif de la Fédération internationale de football association (FIFA) le . La sélection indienne est donc qualifiée d'office pour cette compétition.

Villes et stades

Qualification 
Mis à part l'Inde, 23 équipes se sont qualifiées pour le tournoi.

Phase finale

Premier tour 
Le tirage au sort a lieu le vendredi  à Bombay.

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Groupe D 

|}

Groupe E 

|}

Groupe F 

|}

Meilleurs troisièmes de groupe 
Les 4 meilleures équipes classées troisièmes de leur poule sont repêchées pour compléter le tableau des huitièmes de finale, et afin de les déterminer, un classement comparatif des 6 troisièmes de groupe est établi.

Règles de départage :

plus grand nombre de points obtenus ;
meilleure différence de buts ;
plus grand nombre de buts marqués ;
classement aux points disciplinaires (deux cartons jaunes dans le même match ou un carton rouge direct valent -3 points, un carton jaune -1 point) ;

Appariements en huitièmes de finale

Puisque quatre des six groupes placent une troisième équipe dans le tableau final, les différentes combinaisons formées par les groupes de provenance des équipes qualifiées servent à les répartir contre les premiers des groupes A à D (voir tableau final ci-dessus), comme suit :

Tableau final

Notes et références

Lien externe 
 Site officiel de la compétition

Coupe du monde de football des moins de 17 ans
Football en 2017
Championnat du monde en Inde
Sport en Inde en 2017
Football des moins de 17 ans
Compétition de football en Inde
Sport en octobre 2017